Salles puede referirse a: 

 Salles, comuna francesa situada en Gironda.
 Salles, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Salles, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Salles, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Salles, comuna francesa situada en Tarn.
 Federico Salles, cantante, bailarín y actor argentino.